
Molekulska formula -{C17H18N2O}- se može odnositi na:

 5-Benziloksitriptamin
 Konolidin